Публий Валерий Публикола () — политический деятель эпохи Римской республики.

Происходил из патрицианского рода Валериев. В 352 году до н. э. Публикола занимал должность консула вместе с Гаем Марцием Рутилом.

Два года спустя, в 350 году до н. э, он был претором и командовал резервной римской армией во время войны с галлами.

В 344 году до н. э. Публикола избирался диктатором для проведения общественных игр. Его начальником конницы был Квинт Фабий Амбуст.

Литература